Города Алжира () — список наиболее крупных населённых пунктов Алжира. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Алжире есть 200 городов с численностью более 37 000 человек.

Список городов Алжира

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Алжир
Списки:Алжир